Radaković ist der Familienname folgender Personen:

 Konstantin Radaković (1884–1973), österreichischer Philosoph und Soziologe
 Michael Radaković (1866–1934), österreichischer Physiker
 Petar Radaković (1937–1966), jugoslawischer Fußballspieler
 Radovan Radaković (* 1971), serbischer Fußballtorhüter
 Theodor Radaković (1895–1938), österreichischer Mathematiker
 Uroš Radaković (* 1994), serbischer Fußballspieler